Hr.Ms. Zeeleeuw (1944) - duikboot
 Zr.Ms. Zeeleeuw (1990) - duikboot